Сергей Посохов:
 Посохов, Сергей Андреевич (1866—1935) — русский контр-адмирал.
 Посохов, Сергей Иванович (род. 1964) — украинский историк.